Примера Дивисьон 1948 () — 18-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1948 на rsssf.com

1947
Аргентина
Спорт в Аргентине в 1948 году